Machine Gun − pierwszy album studyjny amerykańskiego zespołu The Commodores pochodzący z 1974 roku.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Commodores
Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy Motown